Polystira är ett släkte av snäckor. Polystira ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Polystira